

Geografia

Svizzera 
 Torny – comune nel distretto della Glâne (Canton Friburgo)
 Torny-le-Grand – ex comune ora frazione di Torny, comune nel distretto della Glâne (Canton Friburgo)
 Torny-Pittet (o Torny-le-Petit o Torny-Inférieur) – ex comune ora frazione di Torny, comune nel distretto della Glâne (Canton Friburgo)